Il doppio  del Prague Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2013.

Lukáš Rosol e Horacio Zeballos erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Lee Hsin-han e Peng Hsien-yin hanno battuto in finale Vahid Mirzadeh e Denis Zivkovic 6–4, 4–6, [10–5].

Teste di serie

  Mateusz Kowalczyk /  Andreas Siljeström (primo turno)
  Lee Hsin-han /  Peng Hsien-yin (Campioni)

  Colin Ebelthite /  Rameez Junaid (semifinali)
  Mate Pavić /  Franko Škugor (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Prague Open 2013
ATP Challenger Tour 2013